Front d'Alliberament d'Eritrea, moviment polític històric d'Eritrea
 Forces Armades d'Egipte, institució militar d'Egipte
 Forces Armades Equatorianes, institució militar de l'Equador
 Força Aèria Equatoriana, branca d'aviació militar de les Forces Armades Equatorianes
 Federació Andorrana d'Esquí, màxima institució reguladora de l'esquí a Andorra
 FAE també és el codi IATA de l'Aeroport de Vágar, a les illes Fèroe